GRI steht als Abkürzung für:
 Global Reporting Initiative, entwickelt in einem partizipativen Verfahren Richtlinien für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten von Großunternehmen, kleineren und mittleren Unternehmen (KMU), Regierungen und NGOs
 Gruppenfolgeintervall in der Funknavigation
 Landkreis Rottal-Inn (für Bad Griesbach im Rottal), Kfz-Kennzeichen

Abkürzung